Labruyère puede referirse a: 

 Labruyère, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Labruyère, comuna francesa situada en Oise.